Болевац:

 Болевац — населенный пункт городского типа в Заечарском округе в Сербии.
 Болевац — община в Сербии, входит в округ Заечарский.